Професіональна футбольна група А 2007–08 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА (Софія) не отримав ліцензію на участь у єврокубках наступного сезону через невиплачені борги.
2. Клуб Литекс взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як володар Кубка Болгарії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2007–08
Болгарія
Болгарія
2007 у болгарському спорті
2008 у болгарському спорті